«Тӑван Атӑл» ( — «Родная Волга») — литературно-художественный журнал на чувашском языке. 

В настоящее время журнал выпускает Издательский дом «Хыпар», Чебоксары, Чувашия. Главный редактор — Т. Г. Вашуркина.

История 
Издаётся с 1931 года. В 1931—1935 годах выходил под названием «Трактӑр» (Трактор), в 1936—1939 годах не издавался, в 1940—1944 годах печатался под наименованием «Илемлӗ литература» (Художественная литература), вышли в свет 17 книг. В 1944 году при издании 18-й книги переименован. До 1965 года выходил как литературный альманах. В 1965 году со второго номера периодическое издание — журнал.

В 1981 году журнал был награждён орденом «Знак Почёта».

В 2018 году журнал участвовал в конкурсе Союза журналистов России «Пять лучших этнических изданий России» и стал победителем в номинации «Лучшее литературно-художественное издание».

Ранее журнал выпускал Издательский дом «Атӑл-Волга».

Редакторы журнала в разные годы 

 Никифор Васьанкка
 Илья Тукташ
 Аркадий Эсхель
 Семён Эльгер
 Яков Ухсай
 Александр Калган
 Василий Осипов
 Мишши Уйп (1954—1957)
 Василий Алендей
 Владимир Абашев
 Леонид Агаков
 Пётр Львов
 Александр Галкин
 Георгий Краснов
 Лаврентий Таллеров (1979—1989)
 Фёдор Агивер
 Татьяна Вашуркина

Примечания

Литература 
 // Чувашский государственный институт гуманитарных наук.

Ссылки 
 Анонсирование свежего номера журнала
 Воспоминания Фёдора Агивера

Журналы Чувашии
Литературные журналы России
Печатные издания, возникшие в 1931 году